

Presentación previa 
El colombiano Alejandro Falla es el campeón defensor, pero no pudo defender su título ya que perdió en semifinales ante el brasilero Thomaz Bellucci.

El dominicano Víctor Estrella es el nuevo campeón del torneo al derrotar en la final al brasilero Thomaz Bellucci en la final.

Cabezas de serie 

 Horacio Zeballos (Segunda ronda)
 Santiago Giraldo (Cuartos de final)
 Paolo Lorenzi (Cuartos de final)
 Leonardo Mayer (Segunda ronda)

<ol start="5">
  Alejandro Falla ''(Semifinales)
  Guido Pella ''(Cuartos de final)
  Alejandro González ''(Segunda ronda)
  Diego Schwartzman (Primera ronda)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final 
{{Eliminatoria de 4-3sets 

| RD1-seed1=
| RD1-team1=| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Alejandro Falla  
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=
| RD2-team1=| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=0r
| RD2-score2-3=
}}

 Cuadro superior 

 Cuadro inferior 
{{Eliminatoria de 16-3 sets
| RD1=Primera ronda
| RD2=Segunda Ronda
| RD3=Cuartos de final
| RD4=Semifinales

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Alejandro González
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Juan Cabal
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Thomaz Bellucci
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Wayne Odesnik
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=68
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Guido Andreozzi
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=610
| RD1-seed06=
| RD1-team06=

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Bogotá 2013